Bondary – wieś na Białorusi w rejonie grodzieńskim
 Bondary – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.
 Bondary – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Bondary – wieś na Litwie w gminie rejonowej wileńskiej
 Bondary – wieś Polsce w powiecie białostockim
 Bondary – wieś na Ukrainie w obwodzie rówieńskim